Аржанова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 
 Аржанова, Галина Александровна (1922—1943) — советская подпольщица, руководитель подпольной комсомольской группы в оккупированном Бресте. См. также 
 Аржан (значения)
 Аржанс